Maria z Mohrów Kietlińska (1843–1927) – autorka książki „Wspomnienia” (wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986)
 Maria Kietlińska (1888–1966) – polska artystka fotograf

Przypisy